Kuniharu () steht für:

 (4403) Kuniharu, Asteroid des Hauptgürtels
 Kuniharu-Observatorium in Okazaki, Präfektur Aichi, Japan
 einen männlichen japanischen Vornamen